Die Kategoria e Parë 1986/87 (sinngemäß: Erste Liga) war die 48. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 31. August 1986 und endete am 17. Mai 1987.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste 14 Teams. In der Saison 1985/86 waren KS Besëlidhja Lezha und Shkëndija Tirana aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Besa Kavaja und KS Skënderbeu Korça, die beide den direkten Wiederaufstieg geschafft hatten, hinzu. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein, der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal.

Insgesamt fielen 393 Tore, was einem Schnitt von 2,1 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 14 Treffern wurde Arben Arbëri vom FK Tomori Berat.

Nachdem man in den Vorjahren immer wieder anderen Teams den Vortritt im Titelkampf hatte lassen müssen, kehrte Partizani Tirana nun nach sechs Jahren an die Ligaspitze zurück. Mit der vierzehnten Meisterschaft der Vereinsgeschichte war Partizani wieder der alleinige Rekordchampion des Landes. Der Klub profitierte aber auch von einem Punktabzug für das Zweitplatzierte Flamurtari Vlora, das zwar punktgleich gewesen wäre, aufgrund einer neuen Regel aber drei Zähler abgezogen bekam, weil es mehr als zwanzig gelbe und rote Karten kassierte. Titelverteidiger Dinamo Tirana wurde gleichermaßen so bestraft und landete damit noch hinter Vllaznia Shkodra auf Rang vier. Es folgten Luftëtari Gjirokastra, welches den Klassenerhalt erneut sicher erreichte, und 17 Nëntori Tirana, das ebenfalls mit einem Punktabzug belegt wurde, aber auch ohne diesen nicht in den Meisterschaftskampf hätte eingreifen können. Sogar sechs Zähler Abzug erhielt Apolonia Fier, das dadurch den Ligaverbleib ebenso wie Labinoti Elbasan nur knapp schaffte. Nach einer Spielzeit im gesicherten Mittelfeld musste Lokomotiva Durrës 1986/87 wieder um den Klassenerhalt fürchten, bewerkstelligte jenen aber genauso wie Aufsteiger Besa Kavaja und Tomori Berat mit einem Punkt Vorsprung. Nur dank der besseren Tordifferenz durfte gar der andere Neuling Skënderbeu Korça in der höchsten Spielklasse verbleiben, während Naftëtari Qyteti Stalin den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. In den Vorsaisons war es stets Naftëtari gewesen, das sich knapp gerettet hatte. Abgeschlagen zurück lag hingegen Traktori Lushnja. Nach fünf Spieljahren in der Kategoria e Parë kehrte man wieder in die Zweitklassigkeit zurück.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1986 87
Fußballsaison 1986/87